Gsöllpointner ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Gsöllpointner (* 1933), österreichischer Plastiker
 Katharina Gsöllpointner (* 1959), österreichische Kunst- und Medienwissenschafterin